BGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Braganza (Portogallo)
 bgc – codice ISO 639-3 della lingua haryanvi